Вовча Ліга — 47-ий курінь Уладу пластунів-сеньйорів організації «Пласт — Національна Скаутська Організація.».

Історія заснування куреня 

У 1990 році в приміщені Тернопільської станиці був створений пластовий курінь «Вовча ліга». 

Мета Куреня - це сприяння всебічному вихованню молоді основаному на вірі в Бога, національній свідомості та патріотизмі, ідейних засадах Пластового закону; гармонійному розвитку особистості та формуванню активної громадянської позиції членів Куреня та його
вихованців.

Ідейні засади Куреня ґрунтуються на Трьох головних обов’язках пластуна та Пластовому законі.

Виховна метода, через яку Курінь досягає своєї мети і дотримується ідейних засад, вповні описується пластовим гаслом "Життя в природі". Виходячи з цього, Курінь планує, організовує і провадить свою діяльність у пластовому середовищі серед уладів УПЮ, УСП і УПС.

Барвами Куреня є: основна – чорна, побічні – червона і срібляста.

Відзнака Куреня: зображення голови вовка срібної барви повернутої праворуч з написом
вище - «Вовча ліга». Тло відзнаки чорного кольору.

Гасло Куреня: «На дідька - хрест! На ворога - меч!»

Чесноти Куреня: Мудрість. Шляхетність. Вівдвага.

Заходи проведені Куренем 

Пласт